Збірна України з футболу провела в 2022 році 8 матчів: 2 в рамках плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 та 6 у рамках Ліги націй 2022/23. Україна вперше зіграла проти збірної Ірландії. На початку року було проведено три товариські гри проти футбольних клубів "Рієка", "Емполі" та "Борусія" Менхенґладбах. Через вторгнення Росії всі домашні матчі збірна проводила за кордоном.

Матчі

Шотландія — Україна

Уельс — Україна

Ірландія — Україна

Україна — Вірменія

Україна — Ірландія

Шотландія — Україна

Вірменія — Україна

Україна — Шотландія

Баланс матчів

Склад команди 
 Статистику подано станом на 15 червня 2022 року (в дужках наведена загальна статистика ігор і забитих голів за збірну України)

Представництво за клубами

Представництво за чемпіонатом

Примітки 

2022
2022 у футболі
2022 в українському спорті